O termo equino pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Equino, os ouriços-do-mar do gênero Echinus, que são encontrados no Atlântico e no Mediterrâneo;
Equino, na arquitetura, um elemento do capitel, localizado entre o ábaco e o gorjal.

Ou ainda:
Equino, um indivíduo pertencente à família dos equídeos.

Desambiguação